Алексей Кирьянов:
 Кирьянов, Алексей Валерьевич (1979—2000) — гвардии рядовой, участник боя 6-й роты в 2000 году, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Кирьянов, Алексей Иванович (1915—1970) — советский конструктор станков.
 Кирьянов, Алексей Федорович (род. 1955) — российский петербургский художник.